Movileni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Movileni (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Movileni (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Movileni (Olt), Gemeinde im Kreis Olt

 Movileni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Movileni (Șendreni), Dorf im Kreis Galați
 Movileni (Heleșteni), Dorf im Kreis Iași
 Movileni (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Movileni (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui